Iron Maiden brit heavy metal együttes
 Iron Maiden brit hard rock együttes
 Iron Maiden az Iron Maiden brit heavy metal együttes bemutatkozó nagylemeze